est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Le nom de famille Hagiwara est notamment porté par :
 Hagiwara Hiromichi (1815-1863), érudit japonais en littérature, philologie et nativisme ;
 Sakutarō Hagiwara (1886-1942), écrivain japonais ;
 Nagare Hagiwara (1953-2015), acteur japonais ;
 Kazushi Hagiwara (1963-), auteur japonais de bande dessinée ;
 Masato Hagiwara (1971-), acteur, chanteur et seiyū japonais ;
 Mayuko Hagiwara (1986-), coureuse cycliste professionnelle japonaise ;
 Mai Hagiwara (1996-), chanteuse et idole japonaise.

Autres 
 Hagiwara-juku, cinquième des neuf stations du Minoji, une ancienne route japonaise.
 Prix Sakutarō Hagiwara, prix littéraire de poésie contemporaine, décerné chaque année, depuis 1993, par la ville japonaise de Maebashi en mémoire du poète Sakutarō Hagiwara.